Henry Laurens kan syfta på:

* Henry Laurens (1724–1792), amerikansk politiker
 Henry Laurens (född 1954), fransk historiker

Se även 
 Henri Laurens (1885–1954), fransk konstnär